Фаворитами соревнований были бронзовый медалист Олимпиады 1964 кениец Уилсон Кипругут и американец Ваде Белл. Однако Белл выбыл из соревнований в первом же круге. Полуфиналы выиграли австралиец Ральф Даубелл и Вальтер Адамс из ФРГ.  В финальном забеге Кипругут лидировал на отметках 200 и 400 м (24,8 и 51,0), на отметке 600 м он всё ещё был первым,  однако  Даубелл обошёл его на финишном повороте и выиграл, повторив мировой рекорд Питера Снелла. Американец Том Фаррелл на финишной прямой обошёл Адамса и завоевал бронзовую медаль.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Бег 800 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 13—15.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 13.10.1968

43 участника разбиты на 6 забегов по 6—8 человек, двое лучших в каждом забеге выходят в полуфинал, ещё четыре добавляются по лучшему времени.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 15.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968